Левонкур () — топоним:

 Левонкур — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)
 Левонкур — коммуна в департаменте Мёз (Франция)